Miejscowości w USA:
 Le Roy – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Le Roy – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Le Roy – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Le Roy – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Le Roy – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Le Roy – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Le Roy – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Le Roy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge

Gminy w USA:
 Le Roy (ang. Le Roy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Le Roy (ang. Le Roy Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Le Roy (ang. Le Roy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Le Roy (ang. Le Roy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Le Roy (ang. Le Roy Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Le Roy (ang. Le Roy Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake